Soundlogo oder Audiologo steht für:
 Jingle, kurze einprägsame Erkennungsmelodie eines Radio- oder Fernsehsenders
 Sound Logo, siehe Akustische Markenführung #Audiologo
 Freizeichenton, Soundlogo oder musikalischer Freiton

Siehe auch:
 Jingle (Begriffsklärung)
 Hörmarke (markengeschützte Melodien oder Klangbilder)
 Werbemusik (Markenkommunikation)